Carnival of Souls: The Final Sessions — музичний альбом гурту Kiss. Виданий жовтень 1997 року лейблом Mercury. Загальна тривалість композицій становить 60:11. Альбом відносять до напрямку хард-рок/важкий метал/треш-метал/грандж.

Список пісень 
 Hate (4:36)
 Rain (4:46)
 Master & Slave (4:57)
 Childhood's End (4:20)
 I Will Be There (3:49)
 Jungle (6:49)
 In My Head (4:00)
 It Never Goes Away (5:42)
 Seduction of the Innocent (5:16)
 I Confess (5:23)
 In the Mirror (4:26)
 I Walk Alone (6:07)

Посилання 
огляд vistarecords 

Альбоми Kiss
Музичні альбоми 1997